I DVD a doppio strato (o dual layer):

DVD+R DL,
DVD-R DL,
DVD+RW DL,
DVD-RW DL.